Brodie Dupont (né le  à Russell, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Repêché en ,  au total par les Rangers de New York au repêchage d'entrée de 2005 de la Ligue nationale de hockey. Il devient joueur professionnel en 2007 alors qu'il rejoint le club affilié aux Rangers dans la Ligue américaine de hockey avec les Wolf Pack de Hartford.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || Stampeders de Swan Valley || LHJM || 51 || 25 || 16 || 41 || 88 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Hitmen de Calgary || LHOu || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Hitmen de Calgary || LHOu || 70 || 14 || 11 || 25 || 111 || 12 || 2 || 8 || 10 || 21 
|-
| 2005-2006 || Hitmen de Calgary || LHOu || 72 || 30 || 23 || 53 || 123 || 13 || 4 || 5 || 9 || 24 
|-
| 2006-2007 || Hitmen de Calgary || LHOu || 70 || 37 || 33 || 70 || 90 || 18 || 9 || 7 || 16 || 33 
|-
| 2007-2008 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 66 || 9 || 13 || 22 || 75 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2008-2009 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 79 || 18 || 24 || 42 || 112 || 6 || 0 || 2 || 2 || 15 
|-
| 2009-2010 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 80 || 17 || 22 || 39 || 124 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Whale du Connecticut || LAH || 72 || 14 || 31 || 45 || 78 || 6|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2010-2011 || Rangers de New York || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Admirals de Milwaukee || LAH || 41|| 7|| 7|| 14|| 31|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2012-2013 || HC Valpellice || Serie A || 37|| 16|| 24|| 40|| 60|| 16|| 3|| 14|| 17|| 40
|-
| 2013-2014 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 26|| 1|| 5|| 6|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Iserlohn Roosters || DEL || 13|| 2|| 6|| 8|| 6|| 9|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
|2014-2015 || Iserlohn Roosters || DEL || 47||11 ||21 ||32 || 91|| 6|| 2|| 2||4 ||12
|-
|2015-2016 || Iserlohn Roosters || DEL || 28 || 5 || 8 || 13 || 8 || 6 || 2 || 1 || 3 || 29
|-
|2016-2017 || Admirals de Norfolk || ECHL || 40 || 16 || 25 || 41 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Condors de Bakersfield || LAH || 21 || 2 || 6 || 8 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Swamp Rabbits de Greenville || ECHL || - || - || - || - || - || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2017-2018 || Admirals de Norfolk || ECHL || 68 	|| 21 || 47 || 	68 || 38 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Heat de Stockton || LAH || 1|| 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Dornbirner EC || EBEL || 51|| 11 || 24 || 35 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Herning Blue Fox || Metal Ligaen || 41|| 12 || 11 || 23 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Herning Blue Fox || Metal Ligaen || 41|| 21 || 22 || 43 || 30 || 4 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2021-2022|| Cardiff Devils || EIHL ||  ||

Notes et références 

Naissance en février 1987
Naissance dans la région de Parkland
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du HC Valpellice
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Swamp Rabbits de Greenville
Joueur du Heat de Stockton
Joueur du Dornbirner EC
Joueur du Herning IK
Joueur des Cardiff Devils